Novus steht für:
 Novus, Befestigungs- und Bürotechnikmarke, siehe Emco Group
 Novus Mons, Berg auf dem Mars
 Tata Novus, Lkw-Modell von Tata Motors

Siehe auch:

 Homo novus
 Novo, Novum – verwandte Wörter